Дуэт Ненад Зимонич / Микаэль Льодра — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — пара Марди Фиш / Марк Ноулз — не защищала свой титул, но багамец принимал участие в турнире (в паре с бельгийцем Ксавье Малиссом) и проиграл во втором круге.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Первый раунд)

<ol start="3">
 ''' Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Титул)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира 

Legg Mason Tennis Classic 2011